Парк Го́рького (часто Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького) — названия парков в городах бывшего СССР, названные в честь советского писателя Максима Горького:

Россия 
 Парк Горького в Воронеже (до 2015 года).
 Парк Горького в Казани.
 Парк Горького в Москве.
 Парк Горького в Перми.
 Парк Горького в Ростове-на-Дону.
 Парк Горького в Самаре.
 Парк Горького в Таганроге.
 Парк Горького в Майкопе.
 Парк Горького в Красноярске.

Украина 
 Парк Горького в Луганске.
 Парк Горького в Мелитополе.
 Парк Горького в Одессе.
 Парк Горького в Харькове.

Другие страны 
 Парк Горького в Алма-Ате, Казахстан.
 Парк Горького в Минске, Белоруссия.
 Парк Горького в Бендерах, Молдавия.
 Парк Горького в Фергане, Узбекистан.

Другое 
 «Парк Горького» () — советская, американская и российская рок-группа.
 Gorky Park — дебютный альбом советской группы Gorky Park.
 Gorky Park 2 — название второго альбома группы Gorky Park.
 «» — роман американского писателя М. К. Смита.
 «Парк Горького» — американский фильм по этому роману.

См. также 
 Парк культуры
 Летний сад имени Горького в Ижевске
 Сквер М. Горького (Арзамас)